Tmarus spinosus (Comellini), een spinnensoort.
 Tmarus spinosus (Zhu), een spinnensoort.